Die Liste der höchsten Fernseh- und Fernmeldetürme in Deutschland führt alle Fernseh- und Fernmeldetürme in Deutschland ab einer Gesamthöhe von 150 Metern.

Nach Beginn des Fernseh-Sendebetriebs in Deutschland im Jahr 1952 musste ein neues Sendernetz errichtet werden, um eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Dafür wurde mit dem 1955 von dem Bauingenieur Fritz Leonhardt und dem Architekten Erwin Heinle geschaffenen Fernsehturm Stuttgart ein architektonischer Sonderweg beschritten, der einen neuen Bauwerkstyp markierte. Mit dem 1960 in Betrieb genommenen Fernmeldeturm Hannover (heute: VW-Tower) gelang endgültig der Durchbruch eines neuen Typs von Fernsehtürmen in Deutschland. Zur Standardisierung der verschiedenen Fernmeldetürme wurden Baureihen aus drei verschiedenen Typen definiert, die sogenannten Typentürme.

Einige Türme in Deutschland wurden, im Gegensatz zu den Typentürmen, weniger nach funktionellen Gesichtspunkten gestaltet. Die sogenannten Sondertürme beherbergen oft einen Publikumsbereich im Turmkorb, sind meist deutlich höher als die Typentürme, architektonisch individuell gestaltet und stehen meist in großen deutschen Städten. Die Unterteilung in Sonder- und Typentürme galt allerdings nur für die Türme, die von der Deutschen Bundespost betrieben wurden. Fernsehtürme der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit Publikumsbereich sind mit den Ausnahmen des Berliner Fernsehturms und des Fernsehturms Dresden deutlich niedriger.

Liste 
Legende der Tabelle:
 Rang: gibt den Rang, sortiert nach der Gesamthöhe, an
 Höhe: Gesamthöhe des Bauwerks
 Name: offizielle Bezeichnung des Bauwerks
 Ort: Ortschaft bzw. gemeindefreies Gebiet, in oder bei dem das Bauwerk steht; in Klammern der/die Berg/Erhebung des Turmstandorts
 Land: Land (Bundesland), in dem das Bauwerk steht
 Typ: architektonische Typisierung, in Klammern die Angabe der Typenturmnummer
 Jahr: Jahr/e der Erbauung/Fertigstellung
 Schaft: gibt die Schafthöhe ohne den Antennenmast an
 Plattformhöhe: Angabe der Plattformhöhe
 Zugang: Angabe, ob das Bauwerk für die Öffentlichkeit zugänglich ist () oder nicht ()

Türme, deren Höhe sich aufgrund von Umbauten in den letzten Jahren auf unter 150 Meter verringerte:
 Fernmeldeturm Reisenbach: 173 Meter bis 2008, dann 149,65 Meter
 Sender Heubach: 162,5 Meter bis 2009, dann 142 Meter
 Fernmeldeturm Willebadessen: 156 Meter bis 2007, dann 132,5 Meter
 Sender Regensburg-Ziegetsberg: 154 Meter bis 2007, dann 140 Meter
 Berliner Funkturm: 150 Meter bis 1989, dann 146,78 Meter

Literatur 
 Erwin Heinle, Fritz Leonhardt: Türme aller Zeiten, aller Kulturen. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1997, ISBN 3-421-02931-8.
 Kai Eckart: Den Wolken entgegen – Die höchsten Türme Deutschlands. Herbert Utz Verlag München 1997, ISBN 3-89675-902-7. (Online verfügbar; PDF; 2,1 MB)
 Rudolf Pospischil: Der deutsche Fernsehturm. Herbert Utz Verlag München 2009, ISBN 978-3-8316-0923-9.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Fernsehtürme
 Liste der höchsten Bauwerke in Deutschland
 Liste der Fernsehtürme und Sendeanlagen der Deutschen Funkturm GmbH
 Liste der Typentürme

Weblinks 
 Vertikaler Kragarmkonstruktionen (alphabetische Liste), auf structurae.de
 Die höchsten Fernmeldetürme Deutschlands, auf skyscraperpage.com
 Die Welt: Deutschlands Fernsehtürme stehen vor dem Verfall, vom 27. Mai 2011, auf welt.de

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Fernsehturmedeutschland
Fernsehturm Liste Deutschland
DeutschlandHochste Fernsehturme
Liste (Sendeanlagen)